Johnston Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Johnston Hall (North Carolina), ID-Nr. 94000130
 Johnston Hall (Wisconsin), ID-Nr. 86000118

Siehe auch:
 Johnson Hall